Пьедрас-Неграс (, дословно: чёрные камни) — топоним, встречающийся в испаноязычных странах.

 Пьедрас-Неграс — археологическая зона в Гватемале.
 Пьедрас-Неграс — муниципалитет в Мексике, штат Коауила.
 Пьедрас-Неграс — город в Мексике, штат Коауила.
 Пьедрас-Неграс — международный аэропорт в Мексике, штат Коауила.